Bullion Creek ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

  Bullion Creek (Gastineau Channel), Alaska 
  Bullion Creek (Star Creek), Alaska 
  Bullion Creek (Sherrette Creek), Alaska 
  Bullion Creek (Mosquito Fork), Alaska 
  Bullion Creek (North Fork Fortymile River), Alaska 
  Bullion Creek (Salmon River), Idaho 
  Bullion Creek (North Fork St. Joe River), Idaho 
  Bullion Creek (Little Missouri River), North Dakota 

Siehe auch:
 Ready Bullion Creek